Adjarra steht für:

 Adjarra, Stadt und Kommune in der Republik Benin
 Adjarra I, Arrondissement im Departement Ouémé in Benin
 Adjarra II, Arrondissement im Departement Ouémé in Benin